Белушешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Дагица.
 Белушешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Докія.
 Белушешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Ікушешть.